— серия японских эскадренных миноносцев 1950-х годов. В 1958—1960 годах было построено 2 единицы. Унаследовали названия от эсминцев времён Второй Мировой Войны типа «Акидзуки».

Сильно увеличенный вариант эсминцев типа «Мурасамэ», предназначались для использования в качестве лидеров эскортных флотилий. Основным отличием помимо размеров стало наличие 324-мм бомбомёта Mk.108, запускающего реактивные глубинные бомбы RUR-4 Weapon Alpha.

В ходе модернизации в 1976—1977 годах на «Тэрудзуки» и в 1977—1978 годах на «Акидзуки» бомбомёт Mk.108 был заменён на 375-мм бомбомёт Bofors M/50, ГАС SQS-23 заменена на SQS-29, торпедные аппараты демонтированы. Бортовые номера изменились на ASU 7010 и ASU 7012.

В 1989 году «Акидзуки» был переклассифицирован в опытовое судно для испытаний ГАС, «Тэрудзуки» в 1991 году переклассифицирован в корабль-цель TU 3504.

Окончательно все они были списаны в 1993 годах.

Представители

Литература 
 

Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы Японии
Военные корабли и суда Mitsubishi